Сент-Март () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 75 км на південний схід від Бордо, 45 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 190 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 477,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Март на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Март на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Март на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Март на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Март на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна